Get Rich or Die Tryin' puede referirse a:

Get Rich or Die Tryin' (2003), álbum del cantante "50 Cent";
Get Rich or Die Tryin' (2005), película de Jim Seridan - protagonizada por el cantante "50 Cent".